Лосар-де-ла-Вера ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Вера. Занимает площадь 82 км². Население — 2973 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 142 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página NO OFICIAL de Losar de la Vera con toda la información sobre el municipio
 Página OFICIAL del ayto. de Losar de La Vera

Муниципалитеты Касереса
Населённые пункты Касереса